Jararaquinha pode se referir a:

Espécies

 Sibynomorphus mikanii
 Tamnodynastes pallidus
 Tropidodryas atriaticeps
 Leimadophis almadensis
 Liophus reginae

Localidades

 Ilha Jararaquinha - ilha localizada no estado do Pará, Brasil.

Desambiguação